Chia Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinqian He, vattendrag, Hubei, 
 Jialu He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar